Nationalliga austriacka w piłce nożnej (1973/1974) była 63. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Wacker Innsbruck. Nowym mistrzem Austrii został zespół VÖEST Linz.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej
1973 w Austrii
1974 w Austrii